Il toponimo Malundu può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Malundu. comune del distretto di Kafue
Malundu. comune del distretto di Monze